Панабэйкер — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Панабэйкер, Даниэль (род. 1987) — американская актриса, старшая сестра актрисы Кей Панабэйкер.
 Панабэйкер, Кей (род. 1990) — американская актриса, младшая сестра актрисы Даниэль Панабэйкер.